Barnocchi – cognome italiano
Luca Barnocchi – inventore e ingegnere italiano